Мушино — деревня в Удомельском городском округе Тверской области.

География 
Деревня расположена в 13 километрах на северо-восток от города Удомля.

История 
В 1835 году в селе была построена каменная Иоанно-Богословская церковь, метрические книги с 1809 года.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Удомельско-Рядской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня являлась центром Мушинского сельсовета Удомельского района Тверского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Рядского сельского округа, с 2005 года — в составе Рядского сельского поселения, с 2015 года — в составе Удомельском городском округе.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь Николая Чудотворца (Иоанна Богослова) (1835).

Примечания 

Населённые пункты Удомельского городского округа